Ge има више значења:

 Германијум, металоид IVA групе
 Грузија, 
 -{General Electric}-
 Ге (Торино), је насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт